Боре́ц пёстрый () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Декоративное, поздно цветущее садовое растение, изредка с белыми цветками.

Листья и клубни ядовиты, содержат алкалоид аконитин.

Ботаническое описание 
Клубни круглые, нередки маленькие клубеньки в пазухах листьев. Стебли высотой около 1,5 м, простые или с отстоящими ветвями, голые.

Листья плотные, без опушения, глубоко пяти—семи-рассечённые, с ромбическими сегментами; стеблевые менее, прикорневые более глубоко надрезанные с короткими зубцами.

Соцветие — рыхлая кисть, цветки сидят по 1—2 на длинных, голых или опушённых цветоножках. Околоцветник голубой или тёмно-синий с белым. Шлем высоко-колоколообразный, далеко отстоящий от боковых долей околоцветника, с небольшим отогнутым носиком, нижние доли ланцетные, отогнутые вниз. Тычинки голые; завязи в числе пяти.

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает материковую часть Европы (Австрия, Чехословакия, Германия, Венгрия, Польша, Швейцария, Болгария, Югославия, северо-восток Греции, север Италии, юго-восток Франции, северо-восток Испании, юго-запад Белоруссии, запад Украины) и Турцию.

Произрастает в лесах и перелесках.

Таксономия 
Вид Борец пёстрый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Синонимы 
По данным The Plant List на 2010 год, в синонимику вида входят:
 
 
 
 , nom. illeg.
 
 , nom. illeg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , nom. illeg.

Примечания

Литература 

 

Лютиковые
Флора Евразии
Декоративные садовые растения
Ядовитые растения